

Toponyme 
 Kobe est une ville du Japon.
 Kobé, un département du Tchad
 Kobé, une commune du Burkina Faso

Patronyme 
 Kobe Bryant est un basketteur professionnel américain.
 Kobe Tai est une actrice américaine de films pornographiques.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de toponyme